Die Fergana Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Mai 2004 in Fargʻona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Fargʻona